Bogenflügel bezeichnet:

 ein Streichklavier
 Bogenflügel (Gattung), eine Gattung der Singvögel aus der Familie der Halmsängerartigen